Пушкар — майстер, який виготовляв і обслуговував гармати; гармаш
 Пушкар — застаріле і розмовне позначення гарматника, артилериста
 Пушкар — застаріле слово, що означає «стрілець»
 Пушкар — на Галичині в XIX ст. — сільський поліцейський, озброєний рушницею

Прізвище 

Пушка́р — українське прізвище

 Пушкар Андрій Анатолійович (1985) — спортсмен-рукоборець.
 Пушкар Віталій Олексійович (1987) — ралійний гонщик.
 Пушкар Володимир (1907 — 2002) — громадський і екононічний діяч.
 Пушкар (Пушкаренко) Кирило Мартинович (? — після 1676) — полтавський полковник доби Гетьманщини, син Мартина Пушкаря.
 Пушкар Мартин (? — 1658) — видатний полководець часів Хмельниччини.

 Пушкар Микола Антонович (1894 — 1989) — мовознавець.
 Пушкар Микола Сидорович (1930 — 1995) — кріобіолог.
 Пушкар Наталія Юхимівна (1942) — історик, краєзнавець, музеєзнавець.
 Пушкар Стефанія (1901 — 1988) — громадська діячка в Галичині й у США.

Див. також 
 Пушкарі

Примітки 

Українські прізвища